Donskoj – miasto
 Mark Donskoj
 Dymitr Doński
 TK-208 Dmitrij Donskoj
 Donskoje – baza lotnicza